Paz de Nísibis (299) — tratado romano-sassânida
 Paz de Nísibis (363) — tratado romano-sassânida